Constel·lació d'Àries, constel·lació zodiacal, situada entre Pisces a l'oest i Taurus a l'est 
 Àries (astrologia), signe del zodíac
 Àries, plural d'ària
 Arieș, riu de Romania, afluent del Mureș (que alhora és afluent del Danubi) que flueix per les províncies d'Alba i Cluj
 Dodge Aries, model d'automòbil fabricat per Chrysler
 Aries-Espénan, municipi al departament dels Alts Pirineus (regió d'Occitània, França)
 Punt d'Àries, un dels dos punts de l'esfera celeste on l'equador celeste talla el pla de l'eclíptica